Друазі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Друазі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Друазі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена